Amt Homburg steht für folgende Ämter:

 Amt Homburg, Landgrafschaft Hessen und Hessen-Homburg
 Amt Homburg am Main, Hochstift Würzburg
 Amt Homburg an der Werren, Hochstift Würzburg